354 км, 354-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 354 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 550930.
 354 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Тверской области на линии Овинище-2 — Весьегонск. Код 051483.
 354 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Тверской области на линии Ржев-Балтийский — Земцы. Код 064731.